Stripped (dépouillé en français) peut se référencer à :

Musique

Chanson 

 Stripped est une chanson de Depeche Mode originellement publiée en 1986. qui a été reprise par Rammstein, Shiny Toy Guns et Scooter (en live).

Album 

 Stripped est un album live unplugged des Rolling Stones sorti en 1995 ;
 Stripped est un album de Christina Aguilera sorti en 2002 ;
 Stripped est un album de Stage Dolls sorti en 1991.

Cinéma 

  est un film israélien réalisé par Yaron Shani en 2018, sortie en France en 2020.

Homonymie de titre